Anfotero – sostanza chimica
Anfotero – guerriero troiano citato nell'Iliade
Anfotero – figlio di Alcmeone e di Calliroe